Deák István (1923 k.) rendező
 Deák István (1926–2023) történész
 Deák István (1937–2019) labdarúgó, edző (DVTK)
 Deák István (1991) labdarúgó